C.B. Chavan Singh – indyjski lekkoatleta, długodystansowiec, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1928.

W Amsterdamie wystartował na 10000 metrów (nie ukończył biegu).

Bibliografia 
 

Indyjscy długodystansowcy
Indyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 1928